Fort Stevens steht für historische Befestigungsanlagen der USA:

 Fort Stevens (Oregon), 
 Fort Stevens (Washington)